Puška může být:

zbraň
puška – ruční palná zbraň
automatická puška
opakovací puška
odstřelovačská puška
protitanková puška
samonabíjecí a samočinná puška
strojní puška
útočná puška
velkorážní puška (též anti-materiálová puška)
vzduchová puška

střelecká sportovní disciplina
libovolná puška

optický přístroj
fotografická puška

příjmení osob
Heralt Puška z Otaslavic a Doubravice – moravský šlechtic
Jan Puška z Otaslavic a Kostomlat – moravský šlechtic
Ješek Puška z Kunštátu a Otaslavic – moravský šlechtic, otec Jana a Heralta

kulturní památka
car-puška – obří dělo z roku 1586, umístěné v Rusku v Moskevském kremlu 

v kultuře
100 pušek – americký film z roku 1969
Ohnivá puška – kniha Karla Maye
Mladé pušky – americký film z roku 1988
Stará puška – francouzský film z roku 1975